|}

Die Bahnstrecke Elst–Dordrecht ist eine Eisenbahnstrecke zwischen den niederländischen Orten Elst im Osten des Landes und Dordrecht in der Randstad. Sie führt größtenteils durch die Region Betuwe und umfasst eine Länge von 92,8 Kilometern.

Geschichte 
Im Jahre 1875 beschloss die niederländische Regierung, die Bahnstrecke Elst–Dordrecht als letzte staatliche Eisenbahnlinie anzulegen, um eine Verbindung zwischen der Großstadt Rotterdam und der deutschen Region Niederrhein zu schaffen. Die Bahnstrecke wurde ab dem 1. November 1882 mit der Eröffnung des Streckenabschnittes Elst–Geldermalsen in Betrieb genommen. Am 1. Dezember 1883 erfolgte die Eröffnung der Teilstrecke Geldermalsen–Gorinchem und am 16. Juli 1885 wurde schließlich das verbleibende Stück zwischen Gorinchem und Dordrecht eröffnet. Mit dem Betrieb der Strecke wurde anschließend die Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen beauftragt. Bereits vier Jahre später, im Jahre 1890, ging die Linie in den Verantwortungsbereich der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij über.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der Streckenabschnitt Geldermalsen–Sliedrecht nur noch einspurig. 1978 war die Strecke zwischen Tiel und Geldermalsen elektrifiziert worden, bevor die Elektrifizierung des Teilstückes zwischen Dordrecht und Geldermalsen im Jahre 1992 stattfand. Bis heute ist der Abschnitt zwischen Elst und Tiel nicht elektrifiziert.

Im Dezember 2012 übernahm Arriva den Zugverkehr zwischen Elst und Tiel, welcher am Bahnhof Arnhem Centraal beginnt. Das Segment Geldermalsen–Dordrecht wird seit Dezember 2018 von Qbuzz als Teil von R-net bedient. Auf der Strecke Tiel–Geldermalsen halten Züge der Nederlandse Spoorwegen, die sogenannten Sprinter.

Bahnhöfe

Streckenverbindungen 
Auf der Bahnstrecke Elst–Dordrecht verkehren im Jahresfahrplan 2022 folgende Linien:

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke ElstDordrecht
Bahnstrecke ElstDordrecht
Bahnstrecke ElstDordrecht